Десаи — индийская фамилия. Известные носители:

 Десаи, Анита (род. 1937) — индийская писательница.
 Десаи, Ибрагим — южноафриканский муфтий.
 Десаи, Киран (род. 1971) — индийская писательница, дочь Аниты Десаи.
 Десаи, Мегхнад (род. 1940) — индийский и английский экономист.
 Десаи, Морарджи (1896—1995) — четвёртый премьер-министр Индии.
 Десаи, Нарайян — индийский писатель.
 Десаи, Падма (род. 1931) — индийский и американский экономист.
 Десаи, Прачи (род. 1988) — индийская актриса.
 Десаи, Тина (род. 1987) — индийская и британская актриса.

См. также 
 Десайи